Benson and Hedges Masters 1994 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 6-13 lutego 1994 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który przegrał w finale ze swoim rodakiem Alanem McManusem.

W turnieju zwyciężył Szkot Alan McManus, który w finale pokonał swojego rodaka Stephena Hendry'ego 9-8.

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1993/1994

1994 w sporcie
Masters